В Соединённых Штатах насчитывается 6 округов с названием Мартин ():

 округ Мартин — в штате Индиана
 округ Мартин — в штате Кентукки
 округ Мартин — в штате Миннесота
 округ Мартин — в штате Северная Каролина
 округ Мартин — в штате Техас
 округ Мартин — в штате Флорида